Seznam predsednikov vlade Belgije.

Pred 1918  

 24. julij 1831 Felix de Muelenaere
 20. oktober 1832 Charles Rogier 
 4. avgust 1834 B.-T. de Theux de Meylandt 
 18. april 1840 Joseph Lebeau 
 13. april 1841 Jean Baptiste, Baron Nothomb 
 30. julij 1845 Sylvain Van de Weyer 
 31. marec 1846 B.-T. de Theux de Meylandt 
 12. avgust 1847 Charles Rogier
 31. oktober 1852 Henri de Brouckère 
 30. marec 1855 Pieter Dedecker 
 9. november 1857 Charles Rogier 
 3. januar 1868 H.-J.-W. Frère-Orban 
 2. julij 1870 Jules Joseph d'Anethan 
 7. december 1871 Jules Malou 
 19. junij 1878 H.-J.-W. Frère-Orban 
 16. junij 1884 Jules Malou 
 26. oktober 1884 August Beernaert 
 26. marec 1894 Jules de Burlet 
 25. februar 1896 Paul de Smet de Naeyer 
 24. januar 1899 Jules Vandenpeereboom 
 5. avgust 1899 Paul de Smet de Naeyer 
 2. maj 1907 Jules De Trooz 
 9. januar 1908 François Schollaert 
 17. junij 1911 Charles de Broqueville 
 1. junij 1918 Gérard Cooreman

Po 1918

Glej tudi 
 seznam belgijskih vladarjev
 seznam predsednikov Belgije
 Politika Belgije

Belgija
Predsedniki vlade